Мюш (, ) — фамилия и топоним.

Фамилия. Известные носители:
 Мюш, Андре (род. 1934) — бельгийский хоккеист на траве.
 Мюш, Мишель (род. 1940) — бельгийский хоккеист на траве.

Топоним:
 Мюш — коммуна в Германии